Единая лига ВТБ 2016/2017 — восьмой официальный розыгрыш Единой лиги ВТБ, международного клубного баскетбольного турнира среди профессиональных команд из Восточной Европы.

Формат 
В турнире примут участие 13 команд, которые сыграют по круговой системе в два круга. Восемь лучших команд по итогам регулярного сезона примут участие в плей-офф.

Команды 
«Вита», «Байзонс» и «Нимбурк» покинули лигу после выступления в прошлом сезоне. Список участников лиги пополнила пермская «Парма», которая в прошлом сезоне заняла третье место в первом дивизионе Суперлиги. Уже после объявления расписания игр «Красный Октябрь» отказался от участия в лиге. Таким образом, количество команд в регулярном чемпионате сократилось до 13.

Участники

Города и арены

Регулярный сезон

Турнирная таблица

Плей-офф

Награды

Награды по итогам сезона 
 MVP регулярного чемпионата: Алексей Швед (Химки)
 Символическая пятерка регулярного сезона:
 Алексей Швед (Химки)
 Нандо Де Коло (ЦСКА)
 Сергей Карасёв (Зенит)
 Николас Миннерат (Автодор)
 Фрэнк Элегар (Енисей)
 MVP плей-офф: Нандо де Коло (ЦСКА)
 Лучший снайпер: Николас Миннерат (Автодор) — 23,3 очка
 Лучший по игре в защите: Никита Курбанов (ЦСКА)
 Лучший молодой игрок: Иван Ухов (Парма)
 Лучший «шестой» игрок: Сулейман Браймо (Енисей)
 Тренер года: Димитрис Итудис (ЦСКА)

MVP месяца

Матч всех звёзд

Единая молодёжная Лига ВТБ 

В сезоне 2016/2017 проводится четвёртый розыгрыш Единой молодёжной лиги ВТБ — турнира среди молодёжных команд 9 российских клубов Единой лиги ВТБ. Также в нём принимала участие молодёжная команда «Самара» и «ЦОП Кондрашина и Белова» (СПб).

Формат 
11 команд играют в 4 круга — спаренные матчи дома и на выезде. Регулярный сезон проходит с 14 октября 2016 по 22 апреля 2017 года. 8 лучших команд по итогам регулярного сезона вышли в Финал Восьми.

В финале будут разыграны с 1-е по 8-е места. На каждой стадии победитель определяется в одном матче.

Регулярный сезон

Турнирная таблица 
Для распределения команд в турнирной таблице регулярного сезона последовательно применяются следующие критерии:
 Общий процент побед в матчах;
 Процент побед только в играх между командами, имеющими одинаковый результат;
 Общее количество набранных очков;
 Коэффициент забитых очков в играх между командами, имеющими одинаковый результат;
 Общий коэффициент забитых очков.

Плей-офф 
«Финал восьми» (Плей-офф) Единой молодёжной лиги ВТБ проходил с 30 апреля по 2 мая 2017 года в Краснодаре.

Сетка

Матчи за 5-8 места

Награды

MVP месяца

Награды по итогам сезона 
 MVP регулярного сезона: Артём Востриков (ЦСКА-2)
 Символическая пятерка регулярного сезона:
 Александр Зуев (Химки-2) 
 Егор Куркин (Автодор-2)
 Андрей Лопатин (ЦСКА-2)
 Артем Востриков (ЦСКА-2)
 Сергей Балашов (Локомотив-Кубань-2)
 MVP Финала восьми: Александр Курбатов (ЦСКА-2) 
 Символическая пятерка «Финала восьми»:
 Александр Гаврилов (ЦСКА-2)
 Тимофей Якушин (Химки-2)
 Илья Усольцев (Локомотив-Кубань-2)
 Даниил Синегубов (Самара-2)
 Александр Курбатов (ЦСКА-2)
 Лучший тренер сезона: Андрей Мальцев (ЦСКА-2)

Итоговое положение команд

См. также 
 Чемпионат России по баскетболу 2016/2017
 Кубок России по баскетболу 2016/2017
 Суперлига 2016/2017
 Чемпионат России по баскетболу среди женщин 2016/2017

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт Единой молодежной лиги ВТБ

Единая лига ВТБ в сезоне 2016/2017